Répási József (Budapest, 1929–1979) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Fiatalon a budapesti Vasas Láng korosztályos csapataiban játszott.

Játékvezetésből 1963-ban Budapesten a BLSZ Játékvezető Bizottság (JB) előtt vizsgázott. A BLSZ bajnokságaiban tevékenykedett. Az MLSZ a JT minősítésével 1969-től az NB II-es bíróként szolgált. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A kor elvárása szerint a küldés szerinti egyes számú partbíró játékvezetői sérülésnél átvette a mérkőzés irányítását. A nemzeti játékvezetéstől 1973-ban visszavonult.

Az MLSZ JB munkatársaként a Szervező Bizottságban tevékenykedett, országos ellenőr.

Források 
 Játékvezető - 1979. XXV. évfolyam 5. szám

1929-ben született személyek
1979-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgó-játékvezetők
Budapesten született személyek